West Branch Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 West Branch Township (Iowa)
 West Branch Township (Kansas)
 West Branch Township (Dickinson County, Michigan)
 West Branch Township (Marquette County, Michigan)
 West Branch Township (Missaukee County, Michigan)
 West Branch Township (Ogemaw County, Michigan)
 West Branch Township (Pennsylvania)